Ежи Тадеуш Фицовский  (, 4 октября 1924, Варшава — 9 мая 2006, там же) — польский поэт, историк литературы, переводчик с идиш, цыганского и русского языков.

Биография и творчество 
В годы войны с фашистской Германией находился в рядах движения Сопротивления, боец Армии крайовой (АК). Был арестован и заключен в тюрьму Павяк, участвовал в Варшавском восстании 1944 года, угнан в Германию, заключен в лагерь. В 1945 вернулся в Варшаву, окончил университет, выпустил первую книгу стихов Оловянные солдатики (1948). В ранних стихах Фицовского чувствуется воздействие Юлиана Тувима. В 1948-1950 кочевал с цыганским табором. Переводил цыганскую поэзию (стихи Брониславы Вайс и др.), испытал её влияние, автор нескольких книг о жизни и культуре польских цыган.

Много лет отдал изучению творчества Бруно Шульца, публикации переписки, сбору свидетельств о его жизни. Автор монографии о нём Регионы великой ереси (1967, несколько раз переиздавалась - 1975, 1992, 2002, в 2012 году вышла публикация на русском языке), составитель сборников воспоминаний о писателе.

После подписания Письма 59-ти (1975), выражавшего несогласие ведущих польских интеллектуалов с усилившейся советизацией политической и социальной жизни в Польше, пути в печать были для Фицовского закрыты. Его стихи и проза, во многом связанные с памятью о Холокосте,  публиковались за рубежом. Он открыто выступал в защиту осуждённых членов подпольной организации Рух. Активный участник движения Солидарность,  член  Комитета защиты рабочих (KOR), один из инициаторов, вместе с Яцеком Куронем и Адамом Михником, создания Комитета социальной самозащиты KOR (KSS KOR). Автор открытого письма Союзу писателей Польши с протестом против идеологической и политической цензуры.

Автор книг для детей, многих песен,  музыку к которым писали Анна Герман, В. Шпильман, их исполняли Анна Герман, Марыля Родович, Эдита Пьеха (Разноцветные кибитки) и другие известные артисты.  Переводил с испанского стихи Лорки, с идиш — еврейскую народную поэзию.

Произведения

Стихотворения и переводы 
 Оловянные солдатики (польск. Ołowiani żołnierze) (1948)
 Zwierzenia (1952)
 Po polsku (1955)
 Moje strony świata (1957)
 Makowskie bajki (1959)
 Amulety i definicje (1960)
 Pismo obrazkowe (1962)
 Ptak poza ptakiem (1968)
 Читая пепел/ Odczytanie popiołów (1979, фр. изд. 1981 с иллюстрациями Марка Шагала)
 Errata (1981)
 Śmierć jednorożca (1981)
 Przepowiednie. Pojutrznia (1983)
 Inicjał (1994)
 Mistrz Manole i inne przekłady (2004, сборник переводов)
 Zawczas z poniewczasem (2004)
 Pantareja (2006)

Проза 
 Wspominki starowarszawskie (1959)
 Czekanie na sen psa (1970)

Другие книги 
 Cyganie polscy (1953)
 Cyganie na polskich drogach (1965)
 Gałązka z drzewa słońca (1961)
 Rodzynki z migdałami (1964, антология еврейской народной поэзии)
 Regiony wielkiej herezji (1967, о Б.Шульце, расшир. переизд. 1975, 1992, 2002)
 Okolice sklepów cynamonowych (1986, о Б.Шульце)
 Demony cudzego strachu (1986)
 Cyganie w Polsce. Dzieje i obyczaje (1989)

Песни 
 Andaluzyjska romanca (муз. Роман Селицкий,исп. Анна Герман)
 Ballada cygańska (Wezmę w drogę złoty księżyc;муз. М. Швецкий)
 Ballada o niebie i ziemi (муз. Роман Чубатый, исп. Анна Герман)
 Bezdomna muzyczka (муз. Марек Сарт)
 Bez Ciebie nie ma mnie (муз. Анна Герман, исп. Анна Герман)
 Co daje deszcz (муз. Анна Герман, исп. Анна Герман)
 Cygańska letnia noc (муз. Стефан Рембовский)
 Cygańska ballada (муз. Эдвард Паллаш)
 Cztery karty (муз. Анна Герман, исп. Анна Герман)
 Daj mi tęczę na niedzielę(муз. Анна Герман, исп. Анна Герман)
 Dziewczęta z Nowolipek (муз. Лешек Богданович)
 Furman (муз. Тадеуш Сыгитинский)
 Feralna dziewczyna (муз. Анна Герман, исп. Анна Герман)
 Jadą wozy kolorowe (муз. Стефан Рембовский)
 Mieszkamy w barwnych snach (муз. Анна Герман, исп. Анна Герман)
 Mój generał ołowiany (муз. Анна Герман, исп. Анна Герман)
 Mój stryjek jest hodowcą moli (муз. Анна Герман, исп. Анна Герман)
 Naga rzeka (муз. Е. Хорват, Анджей Зауха)
 Najszaleńszy szaławiła (муз. Анна Герман, исп. Анна Герман)
 Odejdziesz i tak (муз. Анна Герман, исп. Анна Герман)
 O lejli-hej (муз. Анна Герман, исп. Анна Герман)
 Polonez warszawski (муз. Тадеуш Сыгитинский)
 Powracające walczyki (муз. Анна Герман, исп. Анна Герман)
 Serenada, serenada (муз. Анна Герман, исп. Анна Герман)
 Swierkowa Kolęda (муз. Анна Герман, исп. Анна Герман)
 Syg, Sygedyr (муз. Марек Сарт)
 Szlifierz warszawski (муз. Стефан Рембовский)
 Taki Mały Ptak (муз. Анна Герман, исп. Анна Герман)
 To chyba maj (муз. Анна Герман, исп. Анна Герман)
 Wiatr mieszka w dzikich topolach (муз. Марек Севен)
 Woziwoda (муз. Марек Сарт)
 Znajoma uliczka (муз. Е. Харалд)

Признание 
Премия Польского ПЕН-клуба (1977), премия Владислава Реймонта (2005). Стихи, проза, монографии Фицовского переведены на многие языки мира. На русский его стихи переводили Наталья Астафьева и Наталья Горбаневская.

Публикации на русском языке 
 [Стихи]. Перевод Н.Астафьевой// Наталья Астафьева, Владимир Британишский. Польские поэты XX века. Антология. Т.II. СПб: Алетейя, 2000, с.162-166
 Приготовления к путешествию, или Последний путь Бруно Шульца
 Регионы великой ереси и окрестности. Бруно Шульц и его мифология. Москва; Иерусалим: Мосты культуры/ Гешарим, 2012

Примечания

Ссылки 
 Некролог в Газете выборчей
 Некролог в газете Таймс
 Некролог в газете Гардиан
 
 
 
 
 Пётр Зоммер. Всё, что я чуточку знаю (о поэзии Ежи Фицовского)

Персоналии по алфавиту
Писатели Польши XX века
Поэты Польши
Поэты Польши XX века
Переводчики Польши
Переводчики поэзии на польский язык
Литературоведы Польши
Этнографы Польши
Члены ПЕН-клуба
Заключённые концлагерей нацистской Германии
Диссиденты Польши
Родившиеся в Варшаве
Умершие в Варшаве
Участники Варшавского восстания 1944 года
Похороненные на кладбище Воинские Повонзки
Лауреаты Литературной премии имени Владислава Реймонта